Nikaidō steht für:
 Nikaidō (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Nikaidō ist der Familienname folgender Personen:
 Chihiro Nikaidō (* 1969), japanische Schauspielerin
 Hiroshi Nikaidō (* 1932), japanischer Mikrobiologe und Biochemiker 
 Kazumi Nikaidō (* 1974), japanische Sängerin
 Manabu Nikaidō (* 1966), japanischer Skispringer
 Miho Nikaidō (* 1966), japanische Schauspielerin
 Reito Nikaidō (* 1959), japanischer Schriftsteller
 Ren Nikaidō (* 2001), japanischer Skispringer
 Satoshi Nikaidō (* 1966), japanischer Schauspieler
 Nikaidō Susumu (1909–2000), japanischer Politiker
 Yukiko Nikaidō (* 1940), japanische Schauspielerin